Gut Engershausen steht für folgende Gebäude in der Stadt Preußisch Oldendorf, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen:

 Gut Groß-Engershausen
 Gut Klein-Engershausen